Emilio García puede referirse a:

 Emilio García Ganuza (n/d), empresario español, Presidente del Club Atlético Osasuna (1970-1971);
 Emilio García Gómez (1905-1995), arabista español, Académico de la Real Academia Española;
 Emilio García Martínez, Emilín (1912-1977), futbolista español;
 Emilio García Riera (1931-2002), escritor mexicano;
 Emilio García, doblador de películas español;
 Emilio García (1988), álbum de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos.
 Emilio García, músico y guitarrista chileno.
 Emilio García, músico paraguayo.
 Emilio García, artista español.